Arturo Raffaldini – pittore e restauratore italiano
 Diaderico Raffaldini – calciatore italiano
 Franco Raffaldini – politico italiano